Бигнона, Биньона () — город на юго-западе Сенегала, на территории области Зигиншор. Административный центр одноимённого департамента.

Географическое положение 
Город расположен в 80 км от побережья Атлантического океана, на высоте 33 м над уровнем моря.

Население 
По данным на 2013 год численность населения города составляла 26 857 человек.

Динамика численности населения города по годам:

Известные уроженцы, жители 
Ндао Шейк Алиу — сенегальский писатель, поэт, драматург, переводчик, преподаватель.

Транспорт 
Через Бигнону проходит автомобильная дорога N4, соединяющая города Каолак и Зигиншор.

Примечания 

Города Сенегала